Le terme À l'amiable peut se référer :

 au recours aux modes amiables de résolution des différends (MARD), dont la médiation ;
 au constat européen d'accident, dit constat à l'amiable.

Voir également 
 Arbitrage, en droit